Allemane ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Allemane (1843–1935), französischer Politiker
 Pierre Allemane (1882–1956), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Alleman
 Allemann
 Alemán